Germen puede referirse a:

 El germen; en una planta, la parte reproductiva que germina para crecer, es decir, el embrión de la semilla.
 El germen de cereal.
 El germen patógeno, organismo microscópico causante de enfermedades.

Enlaces externos